Тино́к (зменшувальна форма від «тин») — плетений щит, яким щось загороджують або перегороджують. Тинки плетуть у техніці плоту з прутів чи очерету.

Використовування 
 Тинки використовуються для складання тимчасових огорож, тимчасового закриття пролому в огорожі, плоті.
 Використовують їх для перегородження проток, єриків під час ловлі риби.
 У середньовічній Англії плетений тинок іноді використовувався як імпровізована волокуша для доставки злочинця до місця страти.
 Плетені тинки використовуються для укріплення берегів річок, захисту їх від ерозії.
 Для захисту новопосаджених живоплотів їх обносять тинками.
 Тинки, прив'язані до двох вбитих у ґрунт кілків, слугують штучними перешкодами в стипль-чезі, легкій атлетиці.
 Обмазані глиною із соломою тинки використовувалися як стінні панелі у фахверкових конструкціях.

Примітки 

Огорожі